Qazyan – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Qazyan – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian
 Qazyan – centro abitato del distretto di Ucar, in Azerbaigian